Alexandre Luigini – compositore e direttore d'orchestra francese
 Caroline Luigini – musicista e docente di arpa francese di origine italiana
 Ferdinand Luigini – pittore e incisore francese